Mélisey kan syfta på:

 Mélisey, Haute-Saône – fransk kommun i depsrtementet Haute-Saône
 Mélisey, Yonne – fransk kommun i depsrtementet Yonne